Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2021) war die siebte Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 3. Mai und endete am 28. November in Fuji. Seita Nonaka gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 29. Oktober 2020 bekannt gegeben und am 10. Februar 2021 überarbeitet. Die zweite Runde in Suzuka wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie von Ende Mai auf Mitte August verschoben. Die Reihenfolge der Rennwochenende wurde dadurch nicht geändert obwohl das dritte Rennwochenende in Motegi zu dem Zeitpunkt bereits stattfand.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurde jeweils der beste Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021